Drumazon – emulator automatu perkusyjnego Roland TR-909 w formacie VST, stworzony przez polską firmę programistyczną D16 Group Audio Software.

Cechy 
Graficzny interfejs użytkownika programu oraz jego obsługa są niemal identyczne jak w przypadku oryginalnego instrumentu. Również i możliwości brzmieniowe są wiernie odtworzone, jednak ilość parametrów toru syntezy, jakie można modyfikować, została znacznie poszerzona w stosunku do TR-909.

Dane techniczne:
 wierna emulacja wszystkich brzmień TR-909,
 implementacja MIDI,
 sekwencer,
 synchronizacja z hostem.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa

Edytory audio